Rheingoldhalle ist der Name von mehreren Veranstaltungsgebäuden:
Rheingoldhalle (Mainz) in Mainz
Rheingoldhalle (Mannheim) in Mannheim
Rheingoldhalle (Rheinmünster-Söllingen) in Söllingen (Rheinmünster)
Rheingoldhalle (Düsseldorf) in Düsseldorf